Il lotto dei partecipanti era composto da 133 giocatori, di conseguenza è stato necessario introdurre un turno preliminare con 5 incontri per ridurre il tabellone a 128 giocatori.

Il detentore del titolo era Gerald Patterson ma quest'anno non ha partecipato al torneo.

Bill Johnston ha battuto in finale Francis Hunter 6–0, 6–3, 6–1.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Turno preliminare
 Lionel Alderson –  E.O. Anderson w/o

 C.J. Brierley –  Lester 6–4, 6–5

 Jack Hillyard –  Alfredo Villegas 6–3, 6–2, 7–5

 J.M. Bell –  S.M. Lahey-Bean 6–0, 6–2, 6–2

 J.A. Dean –  Leonard Lyle w/o

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1923